James Chambaud, né le  à Jauldes (Charente) et mort le  à Pau, est un médecin, maire et président de club français.

Il a été le maire de Lons pendant trente-et-un ans, du  au  et président du FC Pau de 1962 à 1975.

Biographie 
Gastro-entérologue de formation, James Chambaud est interne à l'hôpital de Bordeaux. Il ouvre son premier cabinet à Pau en août 1955. 

Le 15 juin 1964, il succède à José Bidegain au poste de président du FC Pau. Il reste président jusqu'en 1975.

Il a été élu maire de Lons le .

En 1984, il est impliqué dans le lancement du concours complet d'équitation des Étoiles de Pau.

Durant les cinq mandats de James Chambaud, la ville de Lons voit sa population quasiment tripler. En effet, peuplée de  en 1981, la ville en compte  à la fin de son mandat, surpassant Lescar, Orthez ou Oloron pour devenir la seconde commune béarnaise la plus peuplée. 

La ville a donné son nom à l'Espace James Chambaud, la salle de spectacle de Lons, inaugurée en 2015.

Notes et références

Annexes

Liens externes 
 Lons
 Pau Football Club
 Étoiles de Pau

Naissance en mai 1927
Naissance en Charente
Maire des Pyrénées-Atlantiques
Dirigeant du Pau FC
Lons
Médecin français du XXe siècle
Hépato-gastro-entérologue français
Décès à 95 ans
Décès à Pau
Décès en novembre 2022